Суперкубок Болгарії з футболу 2008 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 2008 року між чемпіоном Болгарії ЦСКА (Софія) та володарем кубка Болгарії Литексом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на rsssf 
 Матч на uefa 

2008
Болгарія
2008 у болгарському спорті